Bartkowiak (forma żeńska: Bartkowiak/Bartkowiakowa; liczba mnoga: Bartkowiakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Poznańskiem.

Nazwisko utworzone przy pomocy przyrostka „-ak” od zdrobniałej formy imienia Bartosz, będącego z kolei skróconą formą imienia Bartłomiej.

Lista osób o nazwisku Bartkowiak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Andrzej Bartkowiak (ur. 1950) – operator filmowy i reżyser
 Andrzej Bartkowiak (ur. 1972) – polski strażak, komendant główny PSP od 2019
 Antoni Bartkowiak (1897–1922) – podporucznik pilot Wojska Polskiego
 Longin Bartkowiak (ur. 1971) – gitarzysta basowy
 Paweł Bartkowiak (ur. 1962) – kolarz szosowy, mistrz i reprezentant Polski
 Tadeusz Bartkowiak (ur. 1933) – aktor
 Władysław Bartkowiak (1900–1920) – sierżant pilot Wojska Polskiego II RP
 Zenon Bartkowiak (ur. 1929) – polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 Halina Chrząszcz-Bartkowiak (1932–2008) – pływaczka, 22-krotna mistrzyni Polski w skokach do wody i trenerka młodzieży
 Kamilla Marchewka-Bartkowiak (ur. 1973) – doktor habilitowany, polska ekonomistka, nauczyciel akademicki
 Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak (ur. 1947) – profesor nauk fizycznych

Przypisy